

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 Mały Koniec – część wsi Jangrot w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Trzyciąż
 Mały Koniec – część wsi Borowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Czarna
 Mały Koniec – część wsi Hucisko w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Mały Koniec – część wsi Pogwizdów Stary w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Mały Koniec – część wsi Pawonków w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków
 Mały Koniec – część wsi Zalesie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Mały Koniec – część wsi Bukówiec Górny w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice

Zobacz też 
 Koniec, Duży Koniec, Wielki Koniec